Aspen Hill ist der Name folgender geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Aspen Hill (Maryland)
 Aspen Hill (Tennessee)
 Aspen Hill Park, Maryland

Berge:
 Aspen Hill (Arizona)
 Aspen Hill (New Hampshire)
 Aspen Hill (New Mexico)

im NRHP gelistete Objekte:
 Aspen Hill (Charles Town, West Virginia), NRHP-ID 80004024